Глогувек:

 Глогувек — город в Польше на реке Особлога, входит в Опольское воеводство, Прудницкий повят.
 Глогувек — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Прудницкий повят, Опольское воеводство.